Gerkens ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Gerkens (1937–1999), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Jacob Gerkens (1830–1876), deutscher Milchhändler und MdHB
 Johannes Christiaan d'Arnaud Gerkens (1823–1893), niederländischer Maler, Grafiker und Illustrator
 Theodor Gerkens (1924–2013), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Geerkens
 Gerken